Sherbrooke steht für:

Orte:
 Sherbrooke, Stadt in der Provinz Québec, Kanada
 Sherbrooke (Nova Scotia), Dorf in der Provinz Nova Scotia, Kanada
 Sherbrooke (Victoria), Dorf in Victoria, Australien
 Sherbrooke Forest, Waldgebiet in Australien
 Rue Sherbrooke, Straße in Montreal, Kanada

Einrichtungen:
 Université de Sherbrooke, kanadische Universität
 Sherbrooke (Metro Montreal), U-Bahnhof in Montreal, Kanada
 Longueuil–Université-de-Sherbrooke (Metro Montreal), U-Bahnhof in Longueuil, Kanada

Personen:
 John Coape Sherbrooke (1764–1830), britischer Offizier und Kolonialbeamter
 Robert Lowe, 1. Viscount Sherbrooke (1811–1892), britischer Politiker
 Robert St Vincent Sherbrooke (1901–1972), britischer Admiral